Про домо ( за, мјесто и  кућа, дом), за своју кућу, за своју корист, за свој рачун, у своме интертесу (говорити, радити)

Настанак израза 
Настао је према Цицероновом говору .

Референце 

Латинске изреке